Panyabungan (Mandailing Natal), een onderdistrict in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Panyabungan (stad), hoofdstad van het onderdistrict
 Panyabungan (Dolok Sigompulon), een plaats in Indonesië
 Panyabungan (Huta Raja Tinggi), een plaats in Indonesië